Guerra coloniale portoghese – conflitto armato svoltosi tra il 1961 e il 1974 nelle colonie africane del Portogallo
Guerra mahdista – conflitto combattuto tra le truppe di Muhammad Ahmad e l'esercito anglo-egiziano che occupava il Sudan alla fine del XIX secolo